Кубок Кремля 1990 в мужском парном разряде проводился впервые. В основной сетке было 16 пар, одна из которых получили wildcard от организаторов, а ещё две прошли через квалификацию.

Хенрик Ян Давидс и Паул Хархёйс — победители соревнований.

Посев 

  Серхио Касаль /  Эмилио Санчес (Полуфинал)
  Жиль Басти /  Вели Палохеймо (Первый раунд)

<ol start="3">
  Джон Фицджеральд /  Андерс Яррид ''(Финал)
  Петр Корда /  Цирил Сук ''(Полуфинал)

Результаты

Ссылки 
 

Кубок Кремля 1990